

Geografia 
 Bel, un nucli del municipi de Rossell (País Valencià)
 Bel-Ridge, una població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Bel-Nor, una població dels Estats Units a l'estat de Missouri

Hidrografia 
 Bel, un afluent del Berwijn (Bèlgica)

Acústica 
 Bel, una unitat de mesura

Persones 
 Salvador Millet i Bel (1912-1998), un economista 
 Jaume Jané i Bel (1940- ), un polític català
 Lluís Bel i Díaz (1933- ), un físic català
 Bel, personatge de la mitologia mesopotàmica.

 vegeu també: Bell